Herodes van Chalkis was koning van Chalkis van 41 tot 48 na Chr. Hij behoort tot de Herodiaanse dynastie. Om hem van de vele andere Herodessen binnen de dynastie te onderscheiden, wordt het gebied waarover hij heerste gewoonlijk toegevoegd aan zijn naam.

Begin van Herodes' koningschap
Herodes van Chalkis was een zoon van Aristobulus IV en een broer van Herodes Agrippa I. Beiden groeiden op in Rome. Agrippa was een persoonlijke vriend van Caligula en toen deze keizer werd, benoemde hij Agrippa tot koning over een deel van het Joodse land. Daarop verzocht Agrippa zijn broer Herodes te benoemen tot koning over Chalkis, direct ten noorden van Agrippa's gebied. Caligula willigde dit verzoek in. Herodes was de eerste van de Herodianen die heerste over Chalkis.

In 44 na Chr. overleed Agrippa en werd Judea een Romeinse provincie. Herodes van Chalkis ontving echter de bevoegdheid de hogepriester in de Joodse tempel van Jeruzalem te benoemen.

Huwelijken, nakomelingen en opvolging
Nog voor hij koning werd, trouwde Herodes met Mariamne, een kleindochter van Herodes de Grote via zijn dochter Olympias (zij was getrouwd met Jozef, een neef van Herodes de Grote). Bij Mariamne kreeg Herodes van Chalkis een zoon, Aristobulus. Korte tijd nadat hij het koningschap had ontvangen huwde hij bovendien met zijn nicht Berenice, wier eerste man Marcus Julius Alexander, de zoon van Alexander de Alabarch, kort daarvoor was overleden. Het huwelijk was gearrangeerd door Herodes Agrippa I. Bij Berenice kreeg Herodes twee zonen, Berenicianus en Hyrcanus. Het kwam in de Herodiaanse dynastie vaker voor dat een koning meerdere vrouwen had; Herodes de Grote had er niet minder dan negen.

In 48 na Chr. overleed Herodes. Hij werd opgevolgd door Herodes Agrippa II. Enkele jaren later gaf keizer Claudius Agrippa II een deel van het gebied waarover zijn vader voorheen had geregeerd. Aristobulus, de zoon van Herodes van Chalkis, ontving toen het koningschap over Chalkis (53 na Chr.). Aristobulus was gehuwd met Salomé. Op munten uit Chalkis staan zij vermeld als 'Koning Aristobulus' en 'Koningin Salomé'.

Externe link
Munt van Herodes van Chalkis

Herodianen
Koning van Chalkis
Persoon in de 1e eeuw